Трэ́йси Лама́р «Ти-Мак» Макгрэ́ди-младший (; род. 24 мая 1979 года в Бартоу, Флорида, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в НБА за шесть разных команд. Играл на позиции атакующего защитника и, реже, лёгкого форварда. Двоюродный брат баскетболиста Винса Картера, с которым некоторое время выступал в одной команде — «Торонто Рэпторс». Член Зала славы баскетбола с 2017 года.

Профессиональная карьера 
Макгрэди родился в Бэртоу, штат Флорида. Он играл за баскетбольную команду средней школы в Оберндейла, штат Флорида в течение трёх лет. Тренер Джой Хопкинс заметил юного баскетболиста и настоял на том чтобы Трейси перевёлся христианскую академию горы Сион (), в Дареме, штат Северная Каролина. Макгрэди полностью раскрылся на новом месте и помог команде одержать 20 побед, всего лишь при одном поражении. Установив рекорд академии по числу побед за сезон. Трейси набирал в среднем по 27,5 очка, делал по 8,7 подборов, 7,7 передач, 2,8 перехватов за матч, при проценте попадания: 56,4 % — двухочковые, 38,9 % — из-за трехочковой дуги и 79,1 % — со штрафной линии. Он был назван игроком года штата Северная Каролина по версии USA Today. Макгрэди после окончания академии решил поступать в колледж Кентукки. После выставочных игр на саммите Adidas ABCD Cam ему поступило ряд предложений от нескольких команд из Национальной Баскетбольной Ассоциации и он принял решение выставить свою кандидатуру на предстоящий драфт НБА.

Торонто Рэпторс (1997—2000) 
В 1997 году, по окончании учёбы в средней школе Трэйси в 18 лет выставил свою кандидатуру на драфт НБА, где был выбран под девятым номером в первом раунде командой НБА «Торонто Рэпторс». На протяжении большей части сезона , он получал мало игрового времени, в среднем около 13 минут за матч под руководством тренера Даррелла Уокера, набирая 7 и 9,3 очка за игру, выходя в старте в 17 играх из 64. Макгрэди описал свой дебютный год, как «ад», чувствуя себя одиноким в Торонто. В конце сезона, Уокер подал в отставку, а Макгрэди стал получать больше игрового времени под руководством нового тренера Бутча Картера.

До начала укороченный из-за локаута сезона , «Рептилии» усилились двоюродным братом Макгрэди — Винсом Картером. В сезоне , дуэт заслужил репутацию самого атлетичного, получив приглашение на выступление в конкурс бросков во время всезвёздного уик-енда. Макгрэди стал выходить со скамейки, став претендентом на звание шестого игрока. «Рэпторс» закончили сезон с показателем 45-37, впервые выйдя в плей-офф в истории франшизы. Макгрэди набирал в среднем по 15,4 очка, делал по 6,3 подбора, 3,3 передачи, и 1,9 блоков за игру, однако в первом раунде «Торонто» уступили «Нью-Йорк Никс».

Орландо Мэджик (2000—2004) 
После плей-офф НБА 2000 года, Макгрэди стал свободным агентом и подписал шестилетний контракт на сумму $ 67500000 с «Орландо Мэджик». «Мэджик», рассматривали Макгрэди как прекрасное дополнение к другому вновь приобретенному свободному агенту, Гранту Хиллу. Тем не менее, из-за травмы лодыжки Хилл отыграл лишь 4 игры и Макгрэди стал лидером и первой опцией команды в нападении. Впервые в своей карьере Макгрэди был вызван на матч всех звёзд НБА, в качестве стартового форварда Восточной конференции. В конце сезона  годов был признан самым прогрессирующим игроком НБА. Несмотря на прогресс Макгрэди, наличие в команде опытного Хораса Гранта, лучшего новичка прошлого сезона Майка Миллера и снайпера Пэта Гэррити, «Маги» были вытеснены в первом раунде плей-офф «Милуоки Бакс».

В следующем сезоне , Макгрэди продолжил улучшать свои статистические показатели. Грант Хилл, который перешёл в Орландо из «Детройт Пистонс» одновременно с Трейси и на которого возлагались большие надежды, практически все время проводил в списке травмированных игроков, а «Мэджик» снова стали командой одного актера. Макгрэди во второй раз получил приглашение на матч всех звёзд НБА и попал в первую символическую сборную всех звёзд НБА набирая в среднем 26 очков за игру. «Маги» закончили регулярный сезон с показателем побед/поражений 44-38, но вновь уступили в первом раунде плей-офф, на этот раз «Шарлотт Хорнетс».

В сезоне , Макгрэди набирал в среднем 32,1 очка за игру, став самым молодым баскетболистом в истории НБА возглавившим список самых результативных игроков НБА. Макгрэйди стал одним из лидеров матча всех звезд, вошёл в символическую пятерку НБА, а также завоевал золото на пан-американских играх в составе сборной США. Несмотря на личные достижения Макгрэди, «Маги», как и прежде, не смогли выйти во второй раунд плей-офф.

В сезоне , Трэйси в очередной раз стал самым результативным игроком НБА, набирая в среднем 28 очков за игру. 10 марта 2004 года Макгрэди установил личный рекорд по результативности за игру набрав 62 очка в матче против «Вашингтон Уизардс». Однако сезон «Мэджик» был испорчен из-за многочисленных травм игроков команды: 21-61, что позволило получить первый общий выбор на предстоящем драфте (который, оказался, Дуайтом Ховардом). По завершении провального чемпионата, Трэйси Макгрэйди потребовал обмена у менеджмента команды «Орландо», пригрозив, что став через год свободным агентом он уйдет сам. У начальства флоридской команды не оставалось выбора и Ти-Мак был обменян в "Хьюстон Рокетс".

Хьюстон Рокетс (2004—2010) 

29 июня 2004 года, Макгрэди, Джуван Ховард, Тайрон Лью и Рис Гейнс были обменены в «Хьюстон Рокетс» на Стива Фрэнсиса, Каттино Мобли и Келвина Като. Первоначально трейд рассматривался как обоюдно выгодный, однако со временем приобрел ауру одной из наиболее однобоких сделок в истории НБА .

В свой первый год с «ракетами», Макгрэди объединился с центровым Яо Минем, чтобы сформировать один из наиболее мощных дуэтов в Западной конференции.

В 2007 году, появился на обложке компьютерной игры NBA Live 2007.

Несмотря на впечатляющие личные достижения Макгрэди, «Хьюстону» лишь однажды, в 2009 году, удалось выйти во второй раунд плей-офф НБА (сам Макгрэди в том году в плей-офф из-за травмы участия не принимал). Ти-Маку очень не везло с травмами, особенно они стали осложнять его карьеру начиная с сезона , не давая ему в полной мере раскрыть свой потенциал.

До тяжелейшей травмы колена, стоившей ему карьеры, МакГрэйди был третьим в лиге по средней результативности в плей-офф после Майкла Джордана и ЛеБрона Джеймса и самым результативным из действовавших игроков в пределах именно первого раунда, набирая 28,5 очков в среднем за 41 матч нокаут-раунда. После восстановления от травмы Макгрэди поссорился с главным тренером Риком Адельманом из-за недостаточного количества игрового времени. «Рокетс» приняли решение не выкупать остаток его контракта, действующего до лета 2010 года, с ежегодной зарплатой в $ 23 млн, а обменять.

«Нью-Йорк», «Детройт» и «Атланта» (2010—2012) 

18 февраля 2010 года, Макгрэди был обменян в «Нью-Йорк Никс» в ходе трёхсторонней сделки с участием «Хьюстона», «Нью-Йорка» и «Сакраменто». «Никс» также приобрели разыгрывающего защитника Серхио Родригеса из «Сакраменто Кингз», отдав в другие клубы Ларри Хьюза, Джордана Хилла и Джареда Джеффриса Однако по итогам сезона «Никс» в плей-офф не попал, что стало 6-й подряд неудачей клуба. В межсезонье, 16 августа 2010 года, Макгрэди подписал годичный контракт с «Детройт Пистонс». В сезоне  Макгрэди, набирая по 8,0 очка за 23,4 минуты за матч, не вышел с командой в плей-офф во второй год подряд. 7 декабря 2011 года Макгрэди согласился на однолетний контракт с «Атланта Хокс» на ветеранский минимум, в течение сезона, он набирал 5,3 очка за 16 минут в среднем за игру.

Циндао Даблстар (2012—2013) 
9 октября 2012 года Макгрэди подписал годовой контракт с клубом Китайской баскетбольной ассоциации «Циндао Даблстар». Выступая в Даблстар он в среднем за игру набирал 25 очков, делал 7,2 подбора, 5,1 передачи и 1,6 перехвата. Несмотря на хорошую игру Трэйси, его команда заняла последнее место в чемпионате, одержав всего 8 побед и проиграв 24 игры.

Сан-Антонио Спёрс (2013) 
16 апреля 2013 года Макгрэди вернулся в НБА из Китая, подписав контракт с «Сан-Антонио Спёрс» до конца сезона 2012/2013 в самом конце регулярного чемпионата, таким образом он смог участвовать в играх плей-офф. Первые минуты на паркете в плей-офф он провёл во время 4 матча с «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором он отметился одной передачей и перехватом. В финальной серии он вышел на площадку во второй игре и отметился двумя подборами и двумя передачам.

Профиль игрока 
Трейси Макгрэди, обладая превосходными физическими данными (рост 203 сантиметра и вес 95 килограмм), может играть на позициях как разыгрывающего, так и атакующего защитника, а при необходимости может выходить и как третий номер. Впечатляющий бомбардир. Отличная координация и быстрота. Длинные руки. Хорошее владение мячом и виденье поля. Может пройти под кольцо или бросить, хороший трёхочковый бросок. Склонен к травмам.

Достижения 
 Дважды подряд был лучшим снайпером регулярного сезона НБА (2002/03 и 2003/04);
 7 раз подряд участвовал в матчах всех звёзд НБА (2001—2007). 
 Один из девяти игроков за всю историю НБА, кто смог показать сезонный PER больше 30 (2002-2003). 
 4 плей-офф подряд набирал больше 30 очков в среднем за игру (кроме Макгрэди, это удавалось только Элджину Бэйлору, Уилту Чемберлену, Майклу Джордану и Аллену Айверсону). 
 Один из 23 игроков, набиравших 60 и более очков за один матч. 
 Будучи лидером «Хьюстона» 2007-2008 (и после травмы Яо Мина), сыграл ключевую роль в достижнии серии из 22 побед подряд (4-я по длительности в истории). 
 Стал автором одного из самых знаковых камбэков в истории НБА, забив за последние 33 секунды 13 очков, и выиграв матч против будущих чемпионов этого сезона Сан Антонио Спёрс  (2004-2005).

Карьера за рубежом 
В сезоне 2012—2013 выступал в чемпионате Китая за клуб «Циндао Даблстар», не получив предложения контракта от клубов НБА. До 2009 года выступал под номером 1, затем сменил его на номер 3. После перехода в «Циндао Даблстар» выступает под номером 9.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Официальный сайт

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Чемпионы Америки по баскетболу
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Циндао Даблстар»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Члены Зала славы баскетбола